Kuki, właśc. Kamil Rymaszewski – raper z Legnicy. Swoją karierę rozpoczął w 2010 roku. Słynie z kontrowersyjnych, szowinistycznych i chamskich tekstów. Został wyróżniony złotą płytą za singiel "Wakacyjne pierdolenie twojej starej na basenie".

Występuje w duecie z Madafaką w zespole o nazwie 2NP, co stanowi skrót od "Najebani Na Pogrzebie".

Dyskografia 

 Bazar styli (jako 2NP) – 2011
 Same bangery (jako 2NP) – 2015
 Andrzej (jako 2NP) – 2016
 Summertime Holocaust – 2017
 Nadzieja (jako 2NP) – 2019
 Summertime Holocaust vol 2 – 2019
 Summertime Holocaust vol 3 – 2021
 Wszystko jedno (jako 2NP) – 2022

Nagrody i wyróżnienia 
Złota płyta za singiel "Wakacyjne pierdolenie twojej starej na basenie" (przyznana dnia 11 sierpnia 2021).

Przypisy 

Zdobywcy złotych płyt
Polscy raperzy